Sander Coopman, né le  à Ooigem en Belgique, est un footballeur belge. Il évolue actuellement au SK Beveren, au poste de milieu offensif ou d'ailier.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
  Club Bruges KV
 Championnat de Belgique
 Vainqueur :  2016
  Zulte Waregem
 Coupe de Belgique
 Vainqueur : 2017

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance dans la province de Flandre-Occidentale
Naissance en mars 1995
Footballeur belge
Joueur du Club Bruges KV
Joueur du SV Zulte Waregem
Joueur du KV Ostende
Joueur du Royal Antwerp FC
Joueur de Waasland-Beveren